Bent Jbeil (stad), stad in Libanon
 Bent Jbeil (district), district in Libanon